Darling kan henvise til:

 Darling (flod) – Australiens længste flod
 Darling (EP) – EP af Kylie Minogue
 Darling (film fra 1965) – britisk film fra 1965 af John Schlesinger
 Darling (film fra 2017) – dansk film fra 2017 af Birgitte Stærmose